|-
| 139601 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139602 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139603 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139604 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139605 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139606 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139607 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139608 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139609 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139610 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139611 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139612 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139613 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139614 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139615 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139616 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139617 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139618 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139619 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139620 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139621 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139622 - ||  || 25 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139623 - ||  || 24 august 2001 ||  || 
|-
| 139624 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139625 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139626 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139627 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139628 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139629 - ||  || 26 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139630 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139631 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139632 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139633 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139634 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139635 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139636 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139637 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139638 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139639 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139640 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139641 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139642 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139643 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139644 - ||  || 26 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139645 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139646 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139647 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139648 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139649 - ||  || 27 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139650 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139651 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139652 - ||  || 26 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139653 - ||  || 26 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139654 - ||  || 25 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139655 - ||  || 22 august 2001 ||  || 
|-
| 139656 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139657 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139658 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139659 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139660 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139661 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139662 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139663 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139664 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139665 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139666 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139667 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139668 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139669 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139670 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139671 - ||  || 22 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139672 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139673 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139674 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139675 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139676 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139677 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139678 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139679 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139680 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139681 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139682 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139683 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139684 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139685 - ||  || 23 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139686 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139687 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139688 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139689 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139690 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139691 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139692 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139693 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139694 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139695 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139696 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139697 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139698 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139699 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139700 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-